Михаил Свидзинский (; , Тауров, Галиция, Австрийская империя (ныне Козовский район, Тернопольская область, Украина) — , Акатуйская каторжная тюрьма) — западно-украинский политический деятель.

Биография 
Родился в семье греко-католического священника. Окончил гимназию в г. Станиславе (ныне Ивано-Франковск). Затем обучался на философском факультете университетов в Братиславе и Львове (1840—1842), продолжил учёбу во Львовской греко-католической духовной семинарии, откуда был исключён.

Нелегально выехал из Галичины за границу. В Лондоне (Великобритания) наладил контакты с представителями польской политической эмиграции. После с эмигрантскими изданиями вернулся в Галичину, но при попытке нелегально пересечь границу был задержан и поставлен под надзор полиции.

В начале 1845 года нелегально эмигрировал в Стамбул и связался с М. Чайковским — агентом князя А. Чарторыйского на Балканах.

Будучи воспитанным на произведениях польских писателей-романтиков из, так называемой, украинской школы, решил способствовать восстановлению её политической независимости. Наладил сотрудничество с польской монархической эмиграцией во главе с князем А. Чарторыйским, которая, заботясь о союзниках накануне Галицийского восстания 1846 г., высказывалась за политическую независимость Украины.

По её поручению М. Свидзинский должен был отправиться на Тамань в расположение Черноморского казачьего войска, по возможности войти в контакт с донскими и азовскими казаками и там готовить почву для их участия в будущей совместной с кавказскими горцами и польским корпусом из-за Дуная войне против царской России. Донцам он должен был предложить идею создания отдельного государства, союзного Польше, а черноморцев и азовцев — поощрять к возврату в состав Польши с перспективой получения за заслуги из рук возрожденной в будущем королевской власти дворянство.

Прибыв в конце октября 1845 года в Таганрог, М. Свидзинский устроился декоратором местного театра, а в домах богатых казаков учил детей немецкому языку. При попытке завести доверительный разговор с казацкой старши́ной о необходимости освобождения донского казачества из-под власти Российского императора и о плане будущей войны в союзе с поляками был арестован, осуждён военным трибуналом к ​​каторжным работам в Сибири (Акатуй, Нерчинский Завод), где тяжело заболел и вскоре умер.

Похоронен в поселке Борзинский пост (ныне. Борзя Забайкальского края).

Литература 
 Стеблій Ф. І. Свідзинський Михайло // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2012. — Т. 9 : Прил — С. — 944 с. : іл. — ISBN 978-966-00-1290-5.
 Стеблій Ф. І. Українці — співучасники політичних планів князя Адама Чарторийського щодо Росії в 40-х рр. XIX ст. В кн.: Краківські українознавчі зошити, т. 5—6. Краків, 1997
 Стеблій Ф. І. За волю Польщі й України — етапом до Сибіру (Михайло Свідзинський — репрезентант українсько-польського політичного партнерства напередодні повстання 1846 р.). В кн.: Варшавські українознавчі записки, зошити 15—16: Польсько-українські зустрічі. Варшава, 2003

Ссылки 
  УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. Енциклопедичний словник-довідник

Политики Украины
Политики Австрии
Революционеры Украины
Революционеры Австрии
Репрессированные в Российской империи
Умершие в Забайкальском крае
Похороненные в Забайкальском крае